Erich Marcks (1861-1938), historien allemand.
 Erich Marcks (1891-1944), General der Artillerie allemand de la Seconde Guerre mondiale, tué en Normandie quelques jours après le Débarquement.